Хайко Фишер (; — г.) — немецкий фигурист, выступавший в одиночном катании за ФРГ (Западная Германия). Пятикратный победитель национального чемпионата, двукратный победитель Nebelhorn Trophy, призёр других международных соревнований. С 1991 года проводится соревнование по фигурному катанию, названное в честь Фишера — Heiko Fischer Cup (Heiko Fischer Pokal).

Биография 
Фишер родился в Штутгарте, где тренировался по руководством Карела Файфра (Karel Fajfr). Он дважды представлял страну на Олимпийских играх. Выступал на чемпионатах мира и Европы.

Был женат, имел сына. Умер в 29 лет в госпитале города Зиндельфингена: выяснилось, что у спортсмена был хронический миокардит.

Достижения 

 WD — снялся с соревнований.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Родившиеся в Штутгарте
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний